«Тихая ночь, смертельная ночь 2» () — американский слэшер режиссёра Ли Гарри. Сиквел фильма Чарльза Селлера-младшего «Тихая ночь, смертельная ночь» 1984 года.

Сюжет 
Сиквел начинается в канун Рождества. Рикки Колдуэлл, младший брат убийцы Билли Чэпмена из первого фильма и сам убийца, содержащийся в психиатрической больнице для судебно-психиатрической экспертизы и в ожидании суда, беседует с психиатром Генри Блумом, причём флешбэки (перемонтированные из материалов первого фильма «Тихая ночь, смертельная ночь») демонстрируют большее участие Рикки в действиях Билли, чем было показано в исходном фильме.

Рикки продолжает рассказывать свою собственную историю после смерти брата: он был усыновлён и получил хорошее воспитание, однако его психологическая травма не исчезла. После смерти приёмного отца Рикки теряет контроль над собой и совершает несколько убийств. У Рикки возникает шанс вернуться к нормальному состоянию, когда он начинает встречаться с Дженнифер Статсон, однако перепалка с Чипом, бывшим парнем Дженнифер вновь выводит его из себя. Он убивает Чипа электротоком прямо на глазах у Дженнифер, используя джампер-кабели от машины, и душит саму Дженнифер автомобильной антенной. Выхватив у ставшего свидетелем этому охранника пистолет, Рикки убивает охранника и ещё нескольких человек, после чего пытается застрелиться сам, но терпит неудачу и вскоре оказывается арестован полицией.

Покончив со своим рассказом, Рикки убивает психиатра и сбегает из психиатрической лечебницы. Убив «Санта-Клауса» Армии Спасения, Рикки пользуется костюмом жертвы, чтобы добраться до монахини, когда-то наказывавшей их в приюте, и обезглавить её. Прибывшие по тревоге полицейские расстреливают его из пистолетов, однако когда они отвлекаются от его тела, чтобы успокоить другую монахиню, Рикки открывает глаза и ухмыляется.

В ролях 
  — Рикки Колдуэлл
  — Рикки в 15 лет
 Брайен Хенли — Рикки в 10 лет
 Джеймс Ньюман — психиатр Генри Блум
 Элизабет Кайтан — Дженнифер
 Кен Вайхерт — Чип
 Джин Миллер — мать-настоятельница
 Лилиан Шовен — мать-настоятельница в воспоминаниях Рикки
 Коррин Джельфан — мисс Розенберг
 Майкл Комбатти — мистер Розенберг

Съёмочная группа 
 Компания производства: Silent Night Releasing Corporation
 Продюсеры: Лоуренс Аппелбаум, Джозеф Х. Эрл, Эрик А. Гейдж
 Режиссёр и монтажёр: Ли Гарри
 Авторы сценария: Ли Гарри, Джозеф Х. Эрл, Лоуренс Аппелбаум, Деннис Паттерсон (собственно сценарий), Майкл Хикки и Пол Кайми (персонажи)
 Оператор: Харви Дженкинс
 Композитор: Майкл Армстронг

Реакция на фильм
Состоя, по крайней мере, наполовину из перемонтированных материалов первого фильма, данный фильм провалился в прокате и получил преимущественно негативные отзывы от критиков, однако получил культовый статус среди поклонников жанра.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Рецензии
  
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1987 года
Фильмы-слэшеры
Рождественские фильмы США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы США 1987 года
Интернет-мемы
Сиквелы фильмов ужасов